

Persone 
 Alessandro Pardini (1951) –  politico e medico italiano 
 Annalisa Pardini (1965) –  insegnante e saggista italiana 
 Corrado Pardini (1965), politico elvetico 
 Flavio Bruno Pardini (n. 1981) – cantautore italiano, in arte Gazzelle
 Giuseppe Pardini  (1799-1884) – architetto italiano
 Leopoldo Pardini (n. 1951) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Odoacre Pardini  (1904) – calciatore italiano
 Olivier Pardini (1985) – ciclista belga
 Paolo Pardini, giornalista italiano
 Vincenzo Pardini, scrittore e giornalista italiano

Altro 
 Pardini – azienda italiana specializzata in armi sportive